Франсиско Гомес:
 Гомес, Франсиско (род. 1985) — британский хореограф.
 Гомес, Франсиско (род. 1938) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Гомес, Франсиско (1783—1853) — венесуэльский военачальник, генерал-майор, участник войны за независимость Венесуэлы.